

Patronyme 
Haddam est un patronyme porté notamment par :
 Jane Haddam (1951-2020), écrivain américain ;
 Tedjini Haddam (1921-2000), homme politique algérien.

Toponyme 

 Haddam (Connecticut) ;
 Haddam, ville située au Kansas.